sativum (lat. für kultiviert, gezüchtet) ist Namensbestandteil folgender Pflanzen:
 Allium sativum, Knoblauch
 Coriandrum sativum, Koriander
 Lepidium sativum, Gartenkresse
 Petroselinum sativum, Petersilie
 Pisum sativum, Erbse

Siehe auch:
 Sativa
 Sativum
 Sativus